F 222 steht für:

 Augsburg (F 222), eine ehemalige Fregatte der Deutschen Marine (1962 bis 1988)
 Baden-Württemberg (F 222), eine Fregatte der Deutschen Marine